Шмигельський — прізвище.

Відомі носії 
 Шміґельський Андрій (1866-1920) — український громадсько-політичний діяч у Галичині.
 Шмигельський Антон Іванович (1901-1972) — український поет та військовий журналіст.
 Шмигельський Олександр Іванович — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Шмигельський Орест Володимирович (* 1969) — колишній український футбольний суддя.

Примітки